CV (o cv) puede referirse a:
 CV, abreviación de curriculum vitae, documento que presenta las habilidades, formación y experiencia laboral de una persona.
 CV, símbolo del caballo de vapor, una unidad de potencia.
 CV, siglas de Coalición Valenciana, un partido político de la Comunidad Valenciana (España).
 CV, área postal que abarca la ciudad de Coventry (Inglaterra) y localidades aledañas.
 CV, código ISO 3166-1 de Cabo Verde, país insular de África.
 C.V., abreviatura de capital variable, clasificación de una empresa de tipo jurídico.
 cv, código ISO 639-1 para el idioma chuvasio, lengua túrquica hablada al oeste de los montes Urales, en el centro de Rusia.

Siglas